

Sciences et techniques 
 Le mons Hansteen est un massif montagneux sur la Lune, nommé en l'honneur de l'astronome Christopher Hansteen.

Patronyme 

 Aasta Hansteen (1824-1908), une féministe, peintre, polémiste et écrivaine norvégienne ;
 Christopher Hansteen (1784-1873), un astronome et physicien norvégien ;
 Kirsten Hansteen (1903-1974), une femme politique norvégienne, membre du Parti communiste ;
 Viggo Hansteen (1900-1941), un avocat norvégien.